Harri může být:

 Harri Heliövaara (* 1989) – finský tenista Harri
 Harri Holkeri (1937–2011) – finský politik
 Harri Koskela (* 1965) – finský zápasník
 Harri Larva (1906–1980) – finský atlet
 Harri Stojka (* 1957) – rakouský kytarista
 Harri Webb (1920–1994) – velšský básník